syntaktyka (językoznawstwo) – nauka zajmująca się budową zdań 
 składnia historyczna
 składnia opisowa
 zobacz też:
 składnia rządu
 składnia zgody
 składnia przynależności
 syntaktyka (logika) – funkcja wyrazu w zdaniu
 składnia poetycka, syntaktyka poetycka